Waldhausen (Altheim)
 Waldhausen (Neder-Oostenrijk)
 Waldhausen (Warstein)
 Waldhausen im Strudengau
 De voormalig zelfstandige gemeente Waldhausen in Duitsland, in de jaren 1970 opgegaan in Bräunlingen.